Unter der Bezeichnung Zürich 4 versteht man:
den Kreis 4 der Stadt Zürich, der aus der früheren Gemeinde Aussersihl entstand (im lokalen Dialekt Züri Vier).
eine Zürcher kantonale Briefmarke von 1843 (im lokalen Dialekt Züri Vieri); siehe  Zürich 4 und Zürich 6